Elaeodema är ett släkte av svampar. Elaeodema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Elaeodema